Towste (ukrainisch ; russische Entsprechung Tolstoje/Толстое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Ternopil, Rajon Salischtschyky, siehe Towste

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petropawliwka, siehe Towste (Petropawliwka)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Schyschaky, siehe Towste (Schyschaky)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Semeniwka, siehe Towste (Semeniwka)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Radomyschl, siehe Towste (Radomyschl)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lypowa Dolyna, siehe Towste (Lypowa Dolyna)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw, siehe Towste (Tschortkiw)